Toto je seznam obcí v Maďarsku začínajících na písmeno P.

Reference

P